Bayha ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Bayha (1832–1902), Gastwirt und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Richard Bayha (1929–1993), deutscher Politiker (CDU)